Сан-П'єтро ді Кастелло — острів у Венеціанській лагуні
 Сан-П'єтро ді Кастелло — церква на острові Сан-П'єтро ді Кастелло (Венеція).